Antônio Maria Passos foi um flautista, saxofonista, compositor de música popular brasileira.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Flautistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro